Artists and Models bzw. Artists & Models bezeichnet:

 Artists & Models (1937), US-amerikanische Filmkomödie von Raoul Walsh, siehe Künstlerball
 Artists and Models (1955), US-amerikanische Filmkomödie von Frank Tashlin, siehe Maler und Mädchen